The Little House, court-métrage d'animation réalisé par Wilfred Jackson pour les studios Disney et sorti en 1952
 The Little House (La Maison au toit rouge), film japonais de Yōji Yamada sorti en 2014
 The Little House, livre pour enfants de Virginia Lee Burton publié en 1943
 The Little House, roman de Philippa Gregory publié en 1996

Voir aussi 
  ()